Pierre Weiss peut désigner :
 Pierre Weiss (1947-), dirigeant sportif français
 Pierre Weiss (1865-1940), physicien français
 Pierre Weiss (1952-2015), sociologue et homme politique suisse
 Pierre Weiss (1889-1970), militaire, pilote et écrivain français.